Parliament (zespół muzyczny)
 Parliament (papierosy)
 parlament